Die Fußball-Verbandsliga Mittelrhein 1979/80 war die 34. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball-Verband Mittelrhein. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison waren der SC Jülich, Borussia Brand und Blau-Weiß Niederembt nach einer Saison wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die SpVg Frechen 20 (Rückkehr nach vier Jahren) und die Eschweiler SG (Wiederaufstieg nach drei Spielzeiten) hinzu.

Sieger wurde zum zweiten Mal die SpVg Frechen 20, die zusammen mit dem SC Jülich in die Oberliga Nordrhein aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. TuS Chlodwig Zülpich und die SSG 09 Bergisch Gladbach verließen die Verbandsliga nach zwei Spielzeiten wieder, der VfL Köln 1899 nach 16 Jahren.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 
 

1979
Fußballsaison 1979/80